L'edizione 1977 della Pervaja Liga fu la 37ª della seconda serie del Campionato sovietico di calcio; vide la vittoria finale dello .

Stagione

Novità
Il numero di squadre rimase stabile a venti, con le promosse Qaýrat e Neftçi Baku e le retrocesse Kuban', Daugava Rīga e Spartak Nal'čik, sostituite dalle retrocesse Spartak Mosca e Dinamo Minsk oltre che dalle neopromosse Uralmaš, Kryvbas e Dinamo Leningrado.

Formula
Come nella passata edizione il campionato fu organizzato in un girone unico: le venti partecipanti si incontravano in gare di andata e ritorno, per un totale di 40 incontri per squadra; erano previsti due punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Come nella precedente stagione venivano promossi in Vysšaja Liga le prime due classificate, mentre erano retrocesse in Vtoraja Liga le ultime tre classificate.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Verdetti
Spartak Mosca e Paxtakor promossi in Vysšaja Liga 1978.
Kryvbas, Rubin Kazan' e Zvezda Perm retrocessi in Vtoraja Liga 1978.

Risultati

Voci correlate
Vysšaja Liga 1977
Kubok SSSR 1977

Collegamenti esterni

Calcio nel 1977
1977